Ак-Шеи́хская во́лость — административно-территориальная единица в составе Перекопского уезда Таврической губернии. Образована в результате земской реформы 1890 года, при реорганизации Байгончекской волости.

География 
Располагалась в северо-восточной части уезда, от верховьев Салгира по левому берегу на востоке, до устья речки Победная на западе. С севера — берег Сиваша, на юге граница — примерно по линии современного шоссе  Джанкой — Керчь. Рельеф — плоская степь. Занимала северо-запад современного Нижнегорского и северо-восток Джанкойского районов.

В «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в волости, по неизвестной причине, записано всего 10 деревень с населением 1099 человек.

 Аджи-Ахмат — 36 жит.
 Ак-Шеих — 493 жит.
 Дулат — 178 жит.
 Иргаклы — 38 жит.
 Кельдыбай — 21 жит.
 Комаджи — 3 жит.

 Колтамак — 77 жит.
 Моллалар — 6 жит.
 Тереклы-Абаш — 133 жит.
 Тюп-Абаш — 21 жит.
 Чуча — 96 жит.

Состояние на 1900 год 

В Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год зафиксировано уже 55 населённых пунктов с 6 126 жителями. В волости было одно село — Аджи-Ахмат с 172 жителями, также известно, что было несколько немецких колоний и сильно возросла доля нетатарского населения.

Также в волости числилось 5 хуторов: Джага-Кипчак — 6 жителей, Карповка — 16, Каракаша Егора — 6, Каракаша Лазаря — 9 и Тархан — 28 жителей.

Состояние на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в Ак-Шеихской волости Перекопского уезда числилось 107 различных поселений, из них 17 населёных пунктов имели статус сёл, в которых проживало 8023 человека приписных жителей и 2593 — «посторонних». В волости было 3 села: Ак-Шеих, Аджи-Ахмат (немецкий) и Тарханлар и 48 деревень.

 Акимовка (Казанки) — 65/25 чел.
 Акчора — 255/0 чел.
 Антониновка — 210/9 чел.
 Баботай — 96/0 чел.
 Байгончик Старый — 38/15 чел.
 Байгончик Новый — 30/60 чел.
 Барын немецкий — 60/73 чел.
 Барын татарский — 137/0 чел.
 Баш-Киргиз — 50/0 чел.
 Бийгазы — 53/18 чел.
 Большой Кут — 219/13 чел.
 Владимировка — 227/10 чел.
 Джага-Кипчак — 55/28 чел.
 Джанкой Северный — 419/5 чел.
 Джанкой Средний — 135/85 чел.
 Джумаш-Кирк — 38/22 чел.
 Дулат — 69/66 чел.

 Ириновка — 190/12 чел.
 Казанки — 25/27 чел.
 Казанки (вакуф) — 37/3 чел.
 Камаджи — 256/10 чел.
 Камбар (вакуф) — 27/0 чел.
 Караджа-Кат — 26/4 чел.
 Карангит — 181/50 чел.
 Кельдыбай — 72/22 чел.
 Колай-Месит — 15/0 чел.
 Култамак — 213/0 чел.
 Куремес — 136/0 чел.
 Куремес-Месит — 70/0 чел.
 Кипчак (вакуф) — 81/8 чел.
 Моллалар — 101/0 чел.
 Макут — 21/75 чел.
 Мангит — 74/9 чел.

 Ново-Александровка, или Таганашмин — 658/93 чел.
 Ногайчи-Ахмат — 226/40 чел.
 Разорённый Вакуф — 50/0 чел.
 Сейтлер — 65/3 чел.
 Сивашное — 211/10 чел.
 Стефановка — 229/11 чел.
 Тереклы-Абаш — 88/9 чел.
 Тюп-Кенегез — 284/16 чел.
 Тобен — 20/0 чел.
 Тобен (вакуф) — 50/0 чел.
 Чуча — 171/140 чел.
 Шейхлар — 49/52 чел.
 Шибань — 297/64 чел.
 Ширин Славянский — 121/58 чел.
 Ширин Татарский — 49/15 чел.
 Эльгеры-Чуча — 117/55 чел.

Кроме того в волости числились 2 посёлка — Колай и Теге, 29 хуторов, иные из которах современм стали сёлами: Акчора (оно же Байды), Акчора (Третьяченко), Алчин, Губеровка, Иргаклы, Карангит, Константиновка, Каракаш Егора, Макогоновка, Новый Чекмай, Новая Отрада, Отрада, Саледжановка, 2 хутора Сертке-Аджи-Ахмат, Старый Чокмай, Сальцыно, Сейтлер (Щасливцевых), 2 хутора Тюп-Кангил, 2 хутора Тюп-Тархан, Тархан-Сейтлер, 3 хутора Тархан, Чокмай, Чокраклы-Кирк, Ширин немецкий и Шига. Также было 12 экономий — Алач, Ауз-Кенегез, Бай Онлар, Ени-Кипчак, Кратубель, Конек, Карповка (К. Каракаша), Киблеровка, Лазаревка, Томак-Киргиз, Тархан, Тюп-Тархан, 2 железнодорожные казармы и 5 железнодорожных будок.

Волость существовала до упразднения, согласно постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года.

Примечания

Литература